De Rally van Australië 2001, formeel 14th Telstra Rally Australia, was de 14e editie van de Rally van Australië en de dertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2001. Het was de 347e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Perth.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Aus
Rally van Australië
Sport in Perth (Australië)